Cératite peut désigner :
 Ceratites, genre de mollusques céphalopodes fossiles de l'ordre des Ceratitida, sous-classe des Ammonoïdes ;
 la mouche des fruits Ceratitis capitata.